Litouws curlingteam (mannen)
Litouws curlingteam (vrouwen)
Litouws curlingteam (gemengd)
Litouws curlingteam (gemengddubbel)